Wiktor Gniewosz (1792-1840)
 Wiktor Gniewosz (1879–1921)